Национальный чемпионат I 1963 () — 61-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

 

1963
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1963 году